Исхой — часть названия двух населённых пунктов в Чеченской Республике России:
 Верхний Исхой
 Нижний Исхой

Исхой ():
 Исхой — город в Дании
 Исхой — коммуна в Дании